Spielzeug steht für: 

 Spielzeug, ein Objekt, das zum Spielen verwendet wird
 Das Spielzeug, ist eine französische Filmkomödie aus dem Jahr 1976
 Spielzeug – Das war unsere Kindheit, eine amerikanische Fernsehserie von Brian Volk-Weiss